Tyckeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tyckeltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (16 ha)
Tyckeltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn